Dinastija Sui (kineski: 隋朝, pinyin: Suí Cháo) je bila kineska dinastija koja je 581. godine zamijenila Sjeverni Zhou i osvojivši teritorij južne dinastije Chen 589. godine okončala razdoblje poznato kao Južne i Sjeverne dinastije, i nakon četiri stoljeća ponovno ujedinila Kinu pod jednom dinastijom.

Povijest

Dinastiju Sui je u sjevernoj Kini osnovao Yang Jian, dotadašnji službenik, odnosno regent sjeverne dinastije Sjeverni Zhou i punac cara Jinga, koji je za sebe uzeo ime car Wen. Yang Jian je potom dao pobiti cijeli carski klan Yuwen, uključujući i mladog cara Jinga.

Godine 589., njegove su trupe zauzele južnu Kinu okončavši vladavinu posljednje južne dinastije Chen. Nastojeći učvrstiti svoje dostignuće, car Wen je, a kasnije i njegov sin i nasljednik car Yang, izveo niz dalekosežnih reformi, prije svega usmjerenih na standardizaciju novca, sustava jednakih polja (koji je trebao smanjiti socijalne razlike među podanicima), obnovu kineskog zida, novi upravni sustav poznat kao Tri odjeljenja i Šest ministarstava, promocija budizma, te, što se često smatra najvažnijim, dovršetak Velikog kanala koji je prvi put stvorio prometnu vezu sjeverne i južne Kine, te tako u sljedećim stoljećima omogućio obnovu kulturnih veza i nacionalnog jedinstva.

Wen je sve te reforme provodio uz nedostatak bilo kakvih skrupula i obzira prema podanicima, što je posebno došlo do izražaja tijekom vladavine njegovog sina i nasljednika Yanga, kojemu su nedostajale očeve političke sposobnosti. Njegovi megalomanski projekti, a posebno Goguryeo-Sui ratni pohod na korejsku državu Goguryeo su financijski, ljudski i materijalno iscrpili njegove podanike, što se od početka 610-ih odrazilo kroz niz seljačkih ustanaka i buna, koji su na kraju doveli do Yangova ubojstva. Naime, 617. god. pobunjeni general Li Yuan (kasniji Car Gaozu od Tanga) proglasio je unuka cara Yanga, Yang Youa, carem pod imenom Car Gong od Suija, a cara Yanga je „počastio” titulom Taishang Huang (umirovljeni car) u zapadnoj prijestolnici Daxing (Chang'an). No, samo su zapovjednici pod Liovom kontrolom prihvatili ove promjene, za ostale zapovjednike car Yang je još uvijek bio službenim carem. Nakon što su vijesti o Yangovoj smrti 618. god. u Daxingu stigla do istočne prijestolnice Luoyanga, Li Yuan je maknuo cara Gonga i preuzeo prijestolje, osnovavši dinastiju Tang, no Sui službenici na dvoru u Luoyangu su proglasili Gongovog brata, Yang Tonga (kasnije poznatog kao Car Gong tijekom kratkotrajne vladavine Wang Shichonga kao cara države Zheng (鄭). U međuvremenu, Yuwen Huaji, general koji je ranije organizirao urotu za ubojstvo cara Yanga, proglasio je unuka cara Wena Yang Haoa carem, ali ga je dao ubiti 618. god. kako bi sebe proglasio carem kratkotrajne države Xu (許). 

Kratko razdoblje meteža je brzo okončano i vlast je preuzela dinastija Tang koja će, temeljeći se na dostignućima Suija, stvoriti dugo razdoblje mira, blagostanja i napretka. To je razlog zbog kojih kineski povjesničari vole dinastiju Sui uspoređivati s ranijom dinastijom Qin koja je također kratko trajala, ali stvorila temelj za daleko uspješniju dinastiju Han.

Vladari dinastije Sui

Obiteljsko stablo dinastije Sui

Izvori

Ebrey, Patricia. 1996. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press, Hong Kong.

Vanjske poveznice 
Klasična carska Kina 

 
 

Kineske dinastije